Кадеян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер, округ Кондом
 Кадеян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Жер, округ Ош